Новая Сечь — топоним на Украине.

 Новая (Подпольненская) Сечь — административный и военный центр запорожского казачества в 1734—75 годах. Последняя Запорожская Сечь.

Современные населённые пункты 
 Новая Сечь — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Новая Сечь — село в Сумском районе Сумской области.